Luisier ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Luisier (1893–1979), Schweizer Agronom
 André Luisier (1924–1998), Schweizer Publizist
 Christelle Luisier (* 1974), Schweizer Politikerin (FDP)